Літня Універсіада 1973 — VII літня Універсіада, пройшла в Москві, СРСР з 15 по 25 серпня 1973 року.
Змагання проводилися по 10 видам спорту, взяло участь близько 4000 спортсменів.

Основна спортивна арена — Центральний стадіон імені Леніна.

Медальний залік

Види спорту 
 Легка атлетика
 Баскетбол
 Стрибки у воду
 Гімнастика
 Фехтування
 Плавання
 Теніс
 Волейбол
 Водне поло
 Боротьба

Див. також 
 Літні Олімпійські ігри 1980

Посилання 
 Історія універсіад  — сайт FISU

Серпень 1973
Літні універсіади
Спортивні змагання у Москві